Die 26. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2002 Palmares CECAFA Championship, fand vom 30. November bis zum 14. Dezember 2002 in Tansania statt. Zehn ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Kenia gewann seinen fünften Titel.

Spielmodus 
Die zehn teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je fünf Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}
Die Spiele der Gruppe A fanden im CCM Kirumba Stadium in Mwanza statt.

|}

Gruppe B 

|}
Die Spiele der Gruppe B fanden im Sheikh Amri Abeid Memorial Stadion in Arusha statt.

|}

Halbfinale 
Die Halbfinalbegegnungen fanden in Mwanza statt.

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 2002Kenia

Beste Torschützen

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

2002
Fußballveranstaltung 2002
Fußball (Tansania)
Sportveranstaltung in Arusha
Sport (Mwanza)